Де Челье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Де Челье, Давид (род. 1990) — итальянский пловец в ластах.
 Де Челье, Паоло (род. 1986) — итальянский футболист, защитник